Marpa peut faire référence à :

Marpa Lotsawa Chokyi Lodro (1012-1097), maître laïc bouddhiste au Tibet ;
 une maison d’accueil et de résidence pour l'autonomie en France.

Homonymie de titre